Layerbach ist ein geographischer Name in Rheinland-Pfalz:

 Layerbach (Koblenz), Siedlungsplatz der Ortslage Bisholder, Koblenz-Güls, kreisfreies Koblenz
 Layerbach (Moschel), rechter Zufluss der Moschel bei Bisterschied, Donnersbergkreis

Siehe auch:
 Laibach
 Leibacher
 Leyerbach